André Grasset de Saint-Sauveur (1724-1794) – mercante e politico francese
 Jacques Grasset de Saint-Sauveur (1757-1810) – scrittore, diplomatico e disegnatore francese. Figlio del precedente
 André Grasset de Saint-Sauveur (1758-1792) – religioso francese, vittima dei Massacri di settembre, beatificato da Papa Pio XI nel 1926. Fratello del precedente